

Geografia
Azevedo (freguesia do concelho de Caminha)
Vila Azevedo (bairro da cidade de São Paulo)

Outros
Conde de Azevedo
Visconde de Azevedo
Palácio dos Azevedo Coutinho

Ver também
Acevedo